Bukowiec bezeichnet:
In Polen
 Bukowiec (Nowy Tomyśl), ein Dorf im Powiat Nowotomyski, Woiwodschaft Großpolen
 Bukowiec (Powiat Świecki), ein Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bukowiec (dt. Buchholz), ein Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Górowo Iławeckie#Sołectwa
 Bukowiec (Mysłakowice), ein Dorf im Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bukowiec (Trzebnica), ein Dorf in der Gmina Trzebnica im Powiat Trzebnica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bukowiec (Budzyń) (dt. Gramsdorf), ein Dorf in der Gemeinde Budzyń, Powiat Chodzieski, Woiwodschaft Großpolen
 Bukowiec (Lutowiska), Wüstung in der Gmina Lutowiska, Powiat Bieszczadzki, Woiwodschaft Karpatenvorland 

In Tschechien
 den polnischen Namen der heute tschechischen Gemeinde Bukovec u Jablunkova

Bukowiec ist der Familienname folgender Personen:
 Mateusz Bukowiec (* 1987), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bukovec
 Bukowez